Laze peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Laze, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Laze, une localité située dans la municipalité de Staro Petrovo Selo, comitat de Slavonski Brod-Posavina ;
en Slovénie
Laze, un village situé dans la commune de Brežice ;
Laze, un village situé dans la commune de Gorenja vas-Poljane ;
Laze, un village situé dans la commune de Logatec ;
Laze, un village situé dans la commune de Novo Mesto ;
Laze, un village situé dans la commune de Velenje ;
Laze, un village situé dans la commune de Velike Lašče ;

Peuple 
les Lazes, un peuple caucasien du nord-est de la Turquie et de l'ouest de la Géorgie.

Langues 
le laze (langue caucasienne), une langue caucasienne de la famille des langues kartvéliennes, parlée par les Lazes ;
le lazé, une langue tibéto-birmane parlée dans le Sichuan, en Chine.

Autre
Laze, un nom de famille fictive utilisé dans une chanson Le Bal des Laze (chanson) et  dans l'album Le Bal des Laze de Michel Polnareff en 1968.